La Coupe du monde G.M.A. est une compétition internationale de jeu d'échecs organisée par la GMA en 1988-1989 et en 1991 et composée de six tournois fermés.

25 joueurs devaient participer à quatre d'entre eux et seul leurs trois meilleurs résultats étaient comptabilisés.
Certains tournois comptaient un joueur local invité dont les résultats n'étaient pas pris en compte pour le classement de la coupe du monde.

Le champion du monde Garry Kasparov remporta la première coupe du monde devant son éternel rival Anatoli Karpov.

Palmarès

Tournois de coupe du monde

Opens GMA

Classement général de la coupe du monde 1988 - 1989 (grand prix)

Tournois de la coupe du monde

Avril 1988 : Bruxelles 

Ce tournoi de catégorie 15 (moyenne Elo de 2612) se déroula en . Le joueur local était Luc Winants.

Juin 1988 : Belfort 

Ce tournoi de catégorie 15 (moyenne Elo de 2618) se déroula en . 
Il n'y eut pas de joueur local.

Octobre 1988 : Reykjavik 

Ce tournoi de catégorie 15 (moyenne Elo de 2609) se déroula en . Le joueur local était Margeir Pétursson.

Avril 1989 : Barcelone 

Ce tournoi de catégorie 15 (moyenne Elo de 2616) se déroula en . Le joueur local était Miguel Illescas.

Juin 1989 : Rotterdam 

Ce tournoi de catégorie 15 (moyenne Elo de 2615) se déroula en . Le joueur local était John Van der Wiel.

Août 1989 : Skelletfea 

Ce tournoi de catégorie 16 (moyenne Elo de 2632) se déroula en . Il n'y eut pas de joueur local invité.

Coupe du monde GMA (1990-1991) 

Cette coupe du monde fut annulée après une seule épreuve.

Tournoi de Reykjavik 

Organisé en , ce tournoi est de catégorie 16 (moyenne Elo 2627).

Bibliographie 

  Nicolas Giffard, Alain Biénabe, Le Guide des échecs. Traité complet, collection Bouquins, Robert Laffont, 1993, 
 L'Informateur d'échecs n°46 (second semestre 1988), 47 (premier semestre 1989), 48 (second semestre 1989) et 49.
 Europe Échecs n°366 ()
 

GMA